Dereere ist der Nachname folgender Personen:
Hannes Dereere, belgischer Übersetzer und Urheber
Jurgen Dereere (* 1972), belgischer Triathlet
Oscar-Silvère Dereere (1885–1952), belgischer Architekt
Vincent Victor Dereere (1880–1973), belgischer Karmelitenpater und Missionar